Dark Age — немецкая музыкальная группа, играющая в стиле мелодичный дэт-метал. Группа официально существует с 1995 года.

История 
В 1994 году Эйке Фризе, Оливер Флигель и Андре Шуманн создали группу Dyer’s Eve. Год спустя название было изменено на современное. Осенью 1995 года группа записала первую песню «Doubtful Existence». В декабре того же года к группе присоединился клавишник Мартин Райхерт, в январе следующего года — гитарист Финн Диркс.

В 1996 году группу покинул Оливер Флигель. В том же году Финн Диркс уехал в США. Его заменили на Хендрика Брукнера. Брукнер, однако, продержался всего два месяца и в 1997 году покинул группу, уступив место Торстену Эггерту. Во время одного из концертов Торстен встретил Сабину Классен и вскоре покинул группу.

Состав

Текущие участники 
 Эйке Фризе — гитара, вокал
 Андре Шуманн — барабаны
 Алекс Энке — бас-гитара
 Мартин Райхерт — синтезатор
 Йорн — гитара

Бывшие участники 
 Оливер «Олли» Флигель — бас-гитара, бэк-вокал
 Финн Диркс — гитара
 Торстен Эггерт — бас-гитара
 Соня — скрипка
 Хендрик Брукнер — гитара

Дискография

Альбомы

Концерты 
2004 — Live, So Far (DVD)

Публикации 
 Alex Henderson. Рецензия на альбом Acedia // Allmusic 
 Birger Treimer. Рецензия на альбом Acedia // Metal Hammer (29.11.2009) 
 Birger Treimer. Интервью с Мартином Райхертом // Metal Hammer (01.04.2011)

Ссылки 
 
 
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году
Мелодик-дэт-метал-группы Германии
Квинтеты